Ticinosuchus (que significa "crocodilo do Ticino") é um gênero extinto de arcossauro membro do clado Pseudosuchia do Triássico Médio (Anisiano - Ladiniano) da Suíça e Itália.

Descrição 

Ticinosuchus, em relação à forma física, possuía algumas semelhanças com os crocodilos atuais. Ele tinha cerca de 2,5 metros de comprimento, crânio em forma de ponta de flecha e corpo grácil, sendo que todo este, até mesmo a barriga, estava coberto de escamas grossas e blindadas (osteoderma). A estrutura dos quadris mostra, em contraste com os crocodilos, que as suas pernas eram posicionadas sob o corpo quase verticalmente e juntamente com o desenvolvimento de um calcâneo e uma articulação do tornozelo especializada, teriam tornado Ticinosuchus um corredor rápido, diferentemente da maioria dos répteis anteriores. O estudo dos dentes e de ossos encontrados na cavidade do corpo indicam que o Ticinosuchus muito provavelmente era carnívoro e peixes faziam parte da sua alimentação. Devido à sua localização em sedimentos marinhos do Tétis europeu, seu habitat pode ter incluído o antigo sul da Europa. Considera-se que o Ticinosuchus seja muito próximo ou possivelmente até da mesma espécie que fez os vestígios fósseis de Chirotherium encontrados na Alemanha (o icnofóssil  se encontra em exibição no Museu de História Natural da Universidade de Oxford). Estes icnofósseis também mostram uma estreita trilha de pegadas, semelhante à do Ticinosuchus.

Classificação 
O primeiro espécime deste animal foi encontrado em 1933 no Monte San Giorgio, na Suíça e foi descrito apenas trinta e dois anos mais tarde por Bernard Krebs, que atribuiu a um novo gênero e uma nova espécie de répteis do Triássico, Ticinosuchus ferox (que significa "feroz crocodilo do Ticino"). Em 1978, outro espécime foi descoberto no lado italiano do campo, perto de Besano, uma comuna italiana.

Ticinosuchus, embora seja conhecido a partir de um espécime quase completo, foi anormalmente pouco estudado; de acordo com análises filogenéticas feitas por Brusatte et al. (2010), este animal é um representante relativamente primitivo de Rauisuchia, um grupo de arcossauros de hábitos carnívoros e forma particular dos membros.

Um artigo recente coloca o gênero como táxon-irmão de Paracrocodylomorpha e o grupo formado pelos dois como táxon-irmão da nova família Gracilisuchidae, que inclui os gêneros Turfanosuchus, Yonghesuchus e Gracilisuchus, e todos esses grupos pertos da base do Suchia.

Filogenia 
O cladograma abaixo mostra a posição filogenética do Ticinosuchus, baseado em Butler et al. (2014):

Archosauria
Répteis pré-históricos
Espécies fósseis descritas em 1965